Matkakloof - kloof in Noord-Macedonië
 Matka (Lüganuse) - plaats in Estland